Plastik und Blumen steht für:

 Plastik und Blumen (Ausstellung)
 Unser Sandmännchen: Plastik und Blumen